25 halerzy czechosłowackich (1933)
 25 halerzy czechosłowackich (1953)
 25 halerzy czechosłowackich (1962)